Вивенций () — римский политический деятель конца IV века.

Вивенций происходил из паннонского города Сисция. В 364 году в должности квестора священного дворца он расследовал причины болезни императоров Валентиниана I и его брата Валента. В 365—367 годах Вивенций был префектом Рима.

Известно, что во время городских беспорядков, вызванных борьбой папы римского Дамасия I и антипапы Урсина, он был вынужден бежать из Рима. В 368—371 годах Вивенций был префектом претория Галлии. Вивенций умер после 384 года. У Аммиана Марцеллина он получил характеристику честного человека.

См. также 
 Список префектов Рима

Примечания

Литература 
 

Городские префекты